

Persone 
 Cecil Burney (1858-1929) – ammiraglio britannico.
 Chris Burney – chitarrista e cantante statunitense.
 Charles Burney – compositore, organista, storico della musica inglese.
 Frances Fanny Burney – scrittrice inglese.
 Joseph Burney Trapp – studioso, bibliotecario e storico della letteratura neozelandese.

Altro 
 Burney – località statunitense della California
 6235 Burney – asteroide della fascia principale
 Cratere Burney – cratere sulla superficie di Plutone
 Trattato Burney – trattato di pace (Bangcok, 1826) firmato dal Compagnia britannica delle Indie Orientali, ed il re Rama III del Siam
 Monte Burney – stratovulcano ricoperto di ghiaccio, situato, nella penisola Muñoz Gamero nella Patagonia cilena
 Rilievo Burney –  altorilievo di terracotta, risalente al II millennio a.C. e di probabile fattura paleobabilonese

Pagine correlate 
 McBurney